Соревнования по метанию копья у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 17 и 20 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стал представитель Германии Томас Рёлер. Серебро завоевал кениец Джулиус Йего, получивший в финале травму после 4 попытки и вынужденный завершить соревнования досрочно. На третьей строчке расположился представитель Тринидада и Тобаго Кешорн Уолкотт, который завоевал золото 4 годами ранее на Играх в Лондоне. В финале приняли участие 12 спортсменов из 8 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 83,00 м (Q), или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Метание копья на Олимпийских играх